Societatea pe acțiuni europeană (în latină Societas Europaea, pe scurt SE) este o societate comercială de capitaluri în Uniunea Europeană, înființată spre sfârșitul anului 2004, cu o largă reglementare și implementare pe plan european.

Structura 
 Una din condițiile societații este, ca societatea să aibă sediul într-un stat european, dar își poate muta sediul în alt stat european.
 Asociația este condusa de propriul consiliu de administrație.
 Este o asociație de capitaluri. Capitalul minim este de 120.000 Euro.
 Capitalul este compus din acțiuni, fiecare acționar răspunde numai pîna la suma lui depusa.
 Acționari au dreptul de a participa la adunarea generală.

Avantajele

Întreprinderi europene 
 Allianz SE  www.manager-magazin.de
 BASF SE  www.corporate.basf.com
 Fresenius SE  www.fresenius.de 
 MAN SE  www.man.eu
 Q-CELLS SE  www.q-cells.com 
 SILVA SE  www.silva.se  
 STRABAG SE  lexikon.meyers.de
 WILO SE  www.wilo.de
 WIMBI BOATS SE  europa.eu

Legături externe 
 Monitorul oficial al României, din 7 martie 2007
 Ordonanța-EU 2157/2001
 www.europarl.europa.eu Rezoluția Parlamentului European
 www.sfin.ro Cum se constituie o societate europeană 

Tipuri de companii
Societăți pe acțiuni